Dipara är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1833. Dipara ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Dipara